La Lega Nazionale B 1997-1998 è stata la 77ª edizione della seconda serie del campionato di calcio svizzero, disputata tra il 12 luglio e il 24 maggio e conclusasi con la vittoria dello , al suo primo titolo, che alla fine raggiunse la promozione dopo i play-off in compagnia del Lugano.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale B 1996-1997 furono promosse in Lega Nazionale A l'Étoile Carouge e il Kriens, sostituite dal Lugano e lo , retrocesse dalla massima serie. Mentre a retrocedere in Prima Lega furono il Gossau e il Meyrin, a loro volta sostituite dalle promosse SV Sciaffusa e Thun.

Formula 
Le squadre partecipanti si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e di ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della fase di qualificazione, le prime quattro accedettero ai play-off formando un nuovo girone contro le ultime quattro della Lega Nazionale A, mentre le restanti squadre vennero ammesse ai play-out. A stagione conclusa, le prime quattro del girone play-off ottennero la promozione nella massima serie, mentre le ultime due dei play-out retrocesse in Prima Lega.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione.
      Ammesso al play-out retrocessione.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off promozione

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso o resta in Lega Nazionale A 1998-1999.
      Retrocesso o resta in Lega Nazionale B 1998-1999

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out retrocessione

Classifica finale 

Legenda:
      Retrocesso in Prima Lega 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997 98